Ераві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 120 км на південь від Пуатьє, 22 км на захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2017 року Еравіль, Малавіль, Нонавіль, Тузак i Вівіль було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 211,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Еравіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еравіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта